Alea ( oder ‚Schutz‘; ) ist:

 ein Beiname der Göttinnen Athena und Hera
 eine Gemeinde in der griechischen Präfektur Argolis, siehe Alea (Argolis)
 ein antikes Würfelspiel, siehe Gesellschaftsspiele der Römer
 ein weiblicher Vorname, siehe Alea (Vorname)
 eine Spielemarke von Ravensburger; siehe Alea (Brettspiele)
 eine deutsche Band, siehe Alea (Band)
 eine multidimensionale OLAP-Datenbank aus dem Hause Infor Global Solutions, früher MIS GmbH
 Teil des Namens Alea 101 eines Geschäfts- und Wohnhauses im Berliner Ortsteil Mitte

Name folgender Personen:
 Tomás Gutiérrez Alea (1928–1996), kubanischer Regisseur
 Alea der Bescheidene, Sänger von Saltatio Mortis

Die Abkürzung ALEA steht für:
 American Law and Economics Association

Siehe auch:
 alea iacta est

Abkürzung